Het ATP-toernooi van Brisbane 2013 (met de officiële naam Brisbane International 2013) werd gespeeld van 30 december 2012 tot en met 6 januari 2013. Plaats van handeling, de outdoor hardcourtbanen van het Queensland Tennis Centre in de Australische stad Brisbane. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het nieuwe ATP-seizoen inluidden.

Andy Murray prolongeerde zijn titel in het enkelspel door in de finale de Bulgaar Grigor Dimitrov in twee sets te verslaan.
Titelverdedigers in het dubbelspel, Maks Mirni en Daniel Nestor, speelden in deze editie niet mee. De vacante titel ging naar het duo Marcelo Melo en Tommy Robredo die in de finale het als eerste geplaatste duo Eric Butorac en Paul Hanley versloegen via een 10-5 zege in de super-tiebreak.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2013 trok 88.135 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 
 
 

ATP-toernooi van Brisbane
Brisbane